Сидни има више значења:
 Сидни
 Сидни (Ајова)
 Сидни (Њујорк)
 Сидни (Арканзас)
 Сидни (Илиноис)
 Сидни (Индијана)
 Сидни (Монтана)
 Сидни (Небраска)
 Сидни (Охајо)